Ву́лли () — английская фамилия.

Известные носители:
 Вулли, Монти (1888—1963) — американский актёр.
 Вулли, Патрисия (род. 1932) — австралийский зоолог.
 Вулли, Ричард (1906—1986) — английский астроном.
 Вулли, Чарльз Леонард (1880—1960) — крупный английский археолог.

Топонимы 
 Вулли — гора в Альберте (Канада).